Prados (Celorico da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira
Prados (Minas Gerais), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais